

Cinema 
Ridi pagliaccio (Laugh, Clown, Laugh) – film del 1928 diretto da Herbert Brenon
Ridi pagliaccio – film del 1941 diretto da Camillo Mastrocinque

Musica 
 Vesti la giubba – aria dell'opera Pagliacci, nota anche come Ridi, pagliaccio
 Ridi pagliaccio – album di Mina del 1988

Pagine correlate 
Lache Bajazzo